

Sigle 
 Game Maker
 Game master – master nel gioco di ruolo
 General manager
 General Motors – azienda automobilistica statunitense
 Genio militare
 Giovani Marmotte
 Guardiamarina – grado degli Ufficiali della Marina Militare

Codici 
 GM – codice vettore IATA di Air Slovakia
 GM – codice FIPS 10-4 della Germania
 GM – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Gambia

Informatica 
 .gm – dominio di primo livello del Gambia

Musica 
 Gm – accordo musicale di Sol minore secondo la notazione inglese
 GM – singolo discografico dei Prozac+ estratto dall'album Acido Acida del 1998

Targhe automobilistiche 

GM – sigla automobilistica internazionale di Guam
GM – targa automobilistica di Gmunden (Austria)
 GM – targa automobilistica di Oberbergischer Kreis (Germania)
 GM – targa automobilistica di Gornji Milanovac (Serbia)

Altro 
 Gm – simbolo del gigametro
 GM – negli scacchi, sigla per Grande Maestro Internazionale